Mackworth kan syfta på följande platser:

 Mackworth (ö), ö i Antarktis
 Mackworth, Derbyshire, ort i England, Storbritannien